Bitsch ist der Name folgender Orte:
 Bitsch, frz. Bitche, französischen Stadt im Département Moselle in der Region Grand Est
 Bitsch VS, Gemeinde im Kanton Wallis, Schweiz

Bitsch ist der Familienname folgender Personen:
 Antonie Bitsch (1912–1989), deutsche Malerin
 Axel Bitsch-Christensen (1926–1990), dänischer Reeder in Hamburg (Hamburg-Atlantic-Linie)
 Charles L. Bitsch (1931–2016), französischer Regisseur, Regieassistent, Drehbuchautor, Kameramann und Kameraassistent
 Cornelia Bitsch (* 1949), deutsche Autorin, Regisseurin, Schauspielerin und Hörfunksprecherin
 Jakob von Zweibrücken-Bitsch (1510–1570), letzter Graf von Zweibrücken-Bitsch
 Jana Bitsch (* 1990), deutsche Karateka
 Jørgen Bitsch (1922–2005), dänischer Verfasser, Filmproduzent und Abenteurer 
 Ludovica Margaretha von Zweibrücken-Bitsch (1540–1569), deutsche Adlige
 Marcel Bitsch (1921–2011), französischer Komponist
 Mathias Bitsch (* 1996), dänischer Handballspieler
 Noah Bitsch (* 1989), deutscher professioneller Karateka und Sportsoldat im Rang eines Unteroffiziers
 Walther Meier-Bitsch (1894–1952), eigentlich: Walter Meier, Schweizer Maler und Restaurator

BITsch () steht als Kürzel für:
 vorwiegend in den 1930er Jahren entstandene Flugzeugtypen des sowjetischen Konstrukteurs Boris Iwanowitsch Tscheranowski

Siehe auch:
 Bitch
 Bitche
 Bich